Geografie 
Peterson (Iowa)
Peterson (Minnesota)

Personen 
 Eric Peterson, Amerikaans gitarist
 Frank Peterson, Duits muziekproducent
 John Peterson (doorverwijspagina)
 Jordan Peterson, Canadees klinisch psycholoog en hoogleraar
 Kaspar Peterson, Nederlands basgitarist en bierbrouwer
 Michael Peterson, Welsh crimineel en auteur
 Oscar Peterson, Canadees jazzpianist en componist
 Richard Peterson, Amerikaans muzikant
 Roger Peterson, Arubaans-Nederlandse muzikant en zanger
 Roger Tory Peterson (1908-1996), Amerikaans veldbioloog en ornitholoog, kunstenaar en inspirator van de milieubeweging
 Ronnie Peterson, Zweeds autocoureur
 Scott Peterson, Amerikaans moordenaar
 Teodor Peterson, Zweeds langlaufer
 Thomas Peterson, Amerikaans wielrenner

Overig 
 Peterson Shipbuilders, Amerikaanse marinewerf, bekend van de bouw van de Avengerklasse
 Wederzijds uitsluitingsalgoritme van Peterson

Zie ook 
 Pettersson (doorverwijspagina)
 Petterson (doorverwijspagina)
 Petersen (doorverwijspagina)